Gävernitz steht für:

 Gävernitz (Priestewitz), ein Ortsteil von Priestewitz in Sachsen

Gävernitz ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann von Schulze-Gävernitz (1824–1888), deutscher Jurist

Siehe auch:
 Schulze-Gaevernitz